Dark Lunacy es una banda de Metal gotico y metal sinfónico originaria de Parma, Italia, fundada en 1997 por Mike Lunacy y Simon Enomys.

Historia 
En 1998, explorando varios estilos, sacaron un mini EP titulado Silent Storm. Un año después se unieron el baterista Baijkal y el Bajista Harpad con lo cual decidieron hacer otro mini EP titulado Serenity, ahora si el grupo estaba formado y ya tenía su grupo de seguidores. Es por eso que en noviembre del año 2000 sacan su primer disco de estudio titulado Devoid, bajo la firma Italiana Fuel Records. Fue gracias a los sencillos "Dolls" y "Forlorn", que Dark Lunacy se dio a conocer, y en febrero de 2001, re-grabaron "Devoid" para distribuirlo a Japón, México y el Sudeste de Asia, así como Norteamérica.

En marzo de 2001 hicieron la gira Devoid Tour 2001, y en mayo del mismo año filmaron su primer video con MTV, "Dolls".

En diciembre de 2001 Harpard (bajo) dejó la banda y fue reemplazado por Imer, con esta nueva alineación sacaron un mini CD con la colaboración de Infernal Poetry, donde venían dos nuevas canciones "Defaced" y "Die to reborn", así como el videoclip de "Dolls".

Después de temporada de arduo trabajo nos complacen en 2003 con su segundo disco de estudio titulado Forget-Me-Not. Para este álbum se realizó el videoclip de la canción "Through The Non-Time"

Tras sacar tercer disco de estudio en el 2006 The Diarist el bajista Imer y el baterista Baijkal dejan el grupo por razones personales dejando a Mary Ann (bajo) y a Mathias (batería) como los nuevos integrantes.

En 2010 la banda sufre un cambio radical en su alineación cuando se integran Claudio Cinquegrama (guitarra), Daniele Galassi (guitarra), Alessandro Vagnoni (batería) y Andy Machini (bajo), quedando Mike Lunacy como único miembro original. Para noviembre 09 de ese mismo año sacan su cuarto disco titulado Weaver Of Forgotten.

En septiembre de 2013 lanzan su primer álbum en directo Live in Mexico City el cual fue grabado el año anterior durante se presentación en el Circo Volador en la Ciudad de México y publicado en conjunto con The Art Records como una edición doble, conteniendo tanto un DVD como un CD. Así mismo es en este año en que Claudio Cinquegrama abandona la agrupación.

Un año después, en 2014, lanzan su quinta producción titulada The Day of Victory la cual, siguiendo el concepto iniciado en The Diarist, nuevamente está enriquecida con fragmentos de canciones rusas de principios de siglo XX. Así mismo se grabó un videoclip para la canción "The Decemberists".

A principios de 2016 (14 de marzo) se anunció por medio de la cuenta oficial de Facebook de banda que Daniele Galassi y Alessandro Vagnoni dejaban de pertenecer a la agrupación citando "razones artísticas" como causa se la salida. Horas antes, tanto Daniele como Alessandro habían anunciado su salida de la banda por medio de sus propias cuentas personales. Así mismo, durante el resto del año, la banda anuncio que se estaba trabajando en un nuevo álbum y fue publicando actualizaciones del proceso del mismo, siendo que en octubre se reveló la portada y en inicios de noviembre se realizó la presentación oficial de los nuevos integrantes de la banda, el guitarrista David Rinaldi y el baterista Marco Binda.

El 11 de noviembre lanzan la más reciente producción, titulada The Rain After The Snow con la que dejan de lado la "temática rusa" utilizada en producciones anteriores y vuelven a un sonido más similar a sus primeros trabajos. Así mismo, en este álbum se hace notar un uso más extenso de un coro y de un cuarteto de cuerdas. Para este álbum se ha grabado un videoclip con el tema "Gold, Rubies and Diamonds".

Miembros actuales 
 Michele Belli "Mike Lunacy" (Voz) (1997-presente)
 Jacopo Rossi (Bajo, Piano) (2012-presente)
 Marco Binda (Batería) (2016-presente)
 Davide Rinaldi (Guitarra) (2016-presente)

Exmiembros 
 Bernard Boggia "Harpad" (Bajo) (1998-2001)
 Imer (Bajo) (2001-2006, 2007-2010)
 Marianna Alfieri "Mary Ann" (Bajo) (2006-2007), (Guitarra) (2007-2010)
 Andy Marchini (Bajo) (2010-2012)
 Vault (Batería) (1998)
 Luigi Berti "Baijkal" (Batería) (1998-2006, 2007-2010)
 Matia Pescatori (Batería) (2006-2007)
 Alessandro Vagnoni (Batería) (2010-2016)
 Simone Ferrari "Enomys" (Piano/Guitarra) (1997-2009)
 Simon (Guitarra) (2009-2010)
 Claudio Cinquegrana (Guitarra) (2010-2013)
 Daniele Galassi (Guitarra) (2010-2016)

Línea de tiempo

Canciones más exitosas 
 "Dolls"
 "Serenity"
 "Play Dead"
 "Fiamm"
 "Defaced"
 "Aurora"
 "Fall"
 "Cold Embrace"
 "Forlorn"
 "Forget Me Not"
 "Motherland"
 "The diarist"
Entre otras también exitosas, pero éstas son las más populares.

Discografía 

Álbumes de estudio
 2000: Devoid
 2003: Forget-Me-Not
 2006: The Diarist
 2010: Weaver Of Forgotten
 2014: The Day of Victory
 2016: The Rain After the Snow

Demo
 1999: Serenity
 2002: Promo 2002

EPs
 1998: Silent Storm
 2003: Twice (split álbum con Infernal Poetry)

Álbumes en directo
 2013: Live in Mexico City

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de Dark Lunacy

Grupos de death metal de Italia
Grupos de death metal melódico de Italia